Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la  nelle competizioni ufficiali della stagione 1991-1992.

Stagione 
La squadra concluse al 9º posto nel girone B della serie C1, a pari punti (33) con Casarano,  e .

La squadra fu allenata dapprima da Aldo Cerantola, il quale venne poi esonerato e sostituito da Giancarlo Ansaloni. Anch'egli fu esonerato, e la stagione fu conclusa con Gabriele Geretto.

Divise e sponsor 
Il fornitore tecnico è Adidas.

Rosa 

Nel mercato di ottobre/novembre furono ceduti: Bernazzani al Mantova; Schiavi alla Monturanese; Soncin al Taranto; Paciocco al Teramo; Toscano al Catanzaro e La Rosa al Lecce.

Risultati

Campionato

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa Italia

Eliminazione diretta coppa italia serie A e B

Coppa Italia Serie C

Statistiche dei giocatori

Bibliografia 

1991-1992